Зонтик королевы () — южнокорейский телесериал с Ким Хё Су, Ким Хэ Сук и Чхве Вон Ёном в главных ролях. Премьера запланирована на tvN в октябре 2022 года.

Сюжет 
В сериале рассказывается о методе обучения, применяемом в Чосоне, с помощью которого из принцев-проказников, доставляющих неудобства королевской семье, делают достойных принцев.

В ролях

Ведущие роли 
 Ким Хё Су - королева Хва Рён
 Ким Хэ Сук - вдовствующая королева 
 Чхве Вон Ён - король Ли Хо

Второстепенные роли 
 Ким И Сон - Хван Вон Хён
 Мун Сан Мин - принц Сан Нам
 Кан Чан Хи - принц И Сон
 Ок Ча Ён - королевский консорт Гви Ин Хван
 Ким Га Ын - Тэ Со Юн
 Ю Сон Хо - принц Гё Сон
 Юн Сан Хён - принц Му Ан
 Ким Мин Ки - принц Бо Гум
 Чан Хён Сон - Юн Су Кван
 У Чон Вон - королевский консорт Гви Ин Го
 Ли Со Хи - придворная леди Пак
 Хан Дон Хи - кронпринцесса Мин Хви Бин
 Мун Сон Хён - принц Сим Со
 Син Ян - принц Ён Мин
 Чон Хе Вон - Чхо Воль
 Ким Ён Джэ - Мин Сон Юн

Рейтинги

Ссылки

Примечания 

Телесериалы на корейском языке
Телесериалы Studio Dragon
Исторические телесериалы Республики Корея